Топтыжка — советский мультипликационный фильм. Вторая по счёту режиссёрская работа Фёдора Хитрука.
Выполнен в технике бесконтурного рисунка и перекладок.

Сказка о том, как, подружившись, медвежонок и зайчонок заставили подружиться и свои семьи.

В фильме использованы рисунки художника Е. Чарушина:

Нашёл в ящике стола свой же учебный сценарий. Про медвежонка. Была у меня мечта затаённая — сделать Чарушина. Это божественный художник-анималист. И всё совпало. Но было титанически трудно. Каждый рисунок Чарушина неповторим, изыскан, как божье озарение: мазок кисти — медведь оживает. Но тут тысяча движений, фаз. Божественного откровения в «потоке» не скроишь. Чарушин оказался лишь отчасти похож. Но всё-таки какой-то момент волшебства сохранился.

Сюжет 

В глухом дремучем лесу стояла избушка. Там жила медведица с медвежонком Топтыжкой. Медведица крепко спала, Топтыжке не спалось. Топтыжка пошёл гулять и повстречал зайца Чернохвостика, с которым подружился. Когда Топтыжка вернулся, медведица заперла дверь и запретила в лес зимой ходить и с зайцем дружить. Чернохвостику мать-зайчиха тожа запретила с медведем дружить.

Пришла весна. Медведица проснулась и повела сына в лес. Топтыжка попал на то самое место, где зимой с зайчонком играл. Решил поискать друга и вышел на крутой берег. Смотрит, а по речке домик плывёт, а на крыше зайчиха и зайчонок. Бросился спасать друга и сам чуть не угодил под льдину, еле-еле зайцы вытащили. А тут и медведица подоспела. Вот так и подружились оба семейства.

Создатели 
 автор сценария и режиссёр — Фёдор Хитрук
 художник-постановщик — Сергей Алимов
 композитор — Моисей Вайнберг
 оператор — Борис Котов
 звукооператор — Георгий Мартынюк
 художники: Галина Баринова, Яна Вольская, Мария Мотрук, Владимир Морозов, Леонид Носырев, Анатолий Петров, Геннадий Сокольский, Ирина Светлица, Ольга Купрач, В. Леонова, Эльвира Маслова, В. Чижова
 текст от автора читает — Елена Понсова

Награды 
 1964 — Бронзовый Лев Сан-Марко на XXV МКФ в Венеции.
 1964 — Приз на VI МКФ фильмов для детей и юношества в Венеции (Италия).

Видеоиздания 
В 1990-е годы мультфильм был выпущен на видеокассетах в сборниках мультфильмов Studio PRO Video и видеостудией «Союз».

Литература

Примечания

Ссылки 
 Ф. Хитрук. «Топтыжка», books.rusf.ru.
 «Топтыжка». Энциклопедия отечественного кино.
 «Топтыжка». Мультик.ру.

Рисованные мультфильмы СССР 1964 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Евгений Чарушин
Мультфильмы о медведях